Angelini ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Angelini (* 1974), italienischer Wasserballspieler
 Anacleto Angelini (1914–2007), italienisch-chilenischer Unternehmer
 Armando Angelini (1891–1968), italienischer Politiker
 Carlo Angelini (vor 1664–nach 1702), Graubündner Barockbaumeister und Kunsttischler, siehe Karl Engel (Baumeister)
 Costanzo Angelini (1760–1853), italienische Maler, Graveur und Literat 
 Domenico Angelini (1777–1851), italienischer Bischof
 Fiorenzo Angelini (1916–2014), italienischer Kardinal
 Giacomo Angelini (1632–1714), Graubündner Barockbaumeister im Fürstbistum Eichstätt, siehe Jakob Engel
 Giuseppe Angelini (1810–1876), italienischer Bischof
 Josephine Angelini (* 1975), US-amerikanische Autorin
 Marco Angelini (* 1984), österreichischer Singer-Songwriter und Arzt
 Maria Lea Pedini Angelini (* 1954), san-marinesische Politikerin
 Nando Angelini (1933–2020), italienischer Schauspieler
 Ricardo Angelini (* 1981), italienischer Schauspieler
 Tito Angelini (1806–1878), italienischer Bildhauer

Angelini steht außerdem für:
 Angelini-Gruppe, italienisches Familienunternehmen

Siehe auch:
 Anghelini